Niemcy:
 Staudt – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Georg Karl Christian von Staudt – niemiecki matematyk, jeden z twórców geometrii rzutowej

Inne:
 (30417) Staudt – planetoida